Obhájcem titulu byla jihoafricko-americká dvojice Ellis Ferreira a Rick Leach, který na turnaji nestartoval a Ferreira nastoupil spolu s Davidem Riklem.

Soutěž mužské čtyřhry vyhrál čtvrtý nasazený švédsko-australský pár Jonas Björkman a Todd Woodbridge, který ve finále porazil zimbabwsko-německé turnajové devítky Byrona Blacka s Davidem Prinosilem po setech 6–1, 5–7, 6–4, 6–4.

Nasazené páry 
  Daniel Nestor /  Sandon Stolle (čtvrtfinále)
  Ellis Ferreira /  David Rikl (2. kolo)
  Wayne Ferreira /  jevgenij Kafelnikov (3. kolo)
  Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (vítězové)
  Sébastien Lareau /  Alex O’Brien (3. kolo)
  Nicklas Kulti /  Max Mirnyj (2. kolo)
  Donald Johnson /  Piet Norval (1. kolo)
  Roger Federer /  Dominik Hrbatý (1. kolo)
  David Adams /  Martín García (3. kolo)
  Joshua Eagle /  Andrew Florent (čtvrtfinále)
  Wayne Arthurs /  Nenad Zimonjić (semifinále)
  Wayne Black /  Kevin Ullyett (čtvrtfinále)
  Michael Hill /  Jeff Tarango (3. kolo)
  Byron Black /  David Prinosil (finále)
  Justin Gimelstob /  Scott Humphries (semifinále)
  Simon Aspelin /  Robbie Koenig ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Reference 

 Pavouk čtyřhry mužů  na itftennis.com

Australian Open 2001